Protectorat del Golf de Biafra 1849-1861
 Protectorat del Golf de Benín 1852-1861
 Protectorat dels Golfs de Biafra i de Benín 1861-1886
 Protectorat dels Rius de l'Oli 1886-1893
 Protectorat de la Costa del Níger 1893-1900
 Protectorat dels Districtes del Níger 1885-1886
 Protectorat del Delta del Riu Níger 1886-1900
 Protectorat de Nigèria del Sud 1900-1906
 Colònia i Protectorat de Nigèria del Sud 1906-1914
 Protectorat de Nigèria del Nord 1900-1914
 Protectorat de Iorubalàndia 1887-1906 (administrat per la colònia de Lagos)
 Colònia i Protectorat de Nigèria 1914-1954